Мотике —  населённый пункт (село) в общине Баня-Лука Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Мотике —  населённый пункт (село) в общине Дрвар Федерации Боснии и Герцеговины в Боснии и Герцеговине